D'Adda – famiglia nobile milanese

Architettura
 Palazzo Borromeo d'Adda – palazzo settecentesco di Milano
 Villa Borromeo d'Adda – complesso di edifici di Arcore
 Villa Brandolini d'Adda – villa veneta di Pieve di Soligo
 Villa d'Adda-Borromeo – villa storica situata a Cassano d'Adda

Persone
 Brandolino Brandolini d'Adda – politico e militare italiano
 Carlo d'Adda – politico e patriota italiano
 Emanuele D'Adda – politico italiano
 Erica D'Adda – politica italiana
 Febo Borromeo d'Adda – politico italiano
 Ferdinando d'Adda – cardinale italiano
 Francesca D'Adda – musicista e compositrice italiana
 Girolamo d'Adda – nobile, politico, letterato e scrittore italiano
 Giovanni Andrea Borromeo d'Adda – imprenditore e politico italiano
 Leonello Brandolini d'Adda – editore francese
 Mario D'Adda – militare italiano
 Roberta D'Adda – calciatrice italiana

Pagine correlate
Adda